Открытый чемпионат Катовице 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах СКК Сподек.

Турнир-2015 является третьим по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Катовице, Польша — с 6 по 12 апреля 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Ализе Корне
 Парный турнир —  Юлия Бейгельзимер /  Ольга Савчук

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 8 в мире на тот момент). Польская теннисистка дошла до полуфинала, где её обыграла третья сеянная Камила Джорджи. В финале итальянка встретилась с восьмым номером посева Анной Каролиной Шмидловой. В итоге победу одержала словацкая теннисистка Шмидлова. Джорджи проиграл второй финал подряд на местных соревнованиях. Прошлогодняя чемпионка Ализе Корне защищала свой титул, однако в четвертьфинале её обыграла Анна Каролина Шмидлова. В розыгрыше турнира приняло участие две представительницы России: Вера Звонарёва, которая проиграла во втором раунде и Елизавета Куличкова, дошедшая до четвертьфинала.

В парном турнире главный приз завоевали Исалин Бонавентюре и Деми Схюрс. Прошлогодние чемпионки Юлия Бейгельзимер и Ольга Савчук не защищали свой титул, однако Бейгельзимер принимала участие в соревнованиях в альянсе с Евой Грдиновой и проиграла на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анна Каролина Шмидлова обыграла  Камилу Джорджи со счётом 6-4, 6-3.
 Шмидлова выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Джорджи сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А. Радваньская
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Я. Викмайер
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М. Фрех
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А.-С. Местах
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П. Мартич
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= К. Коукалова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= В. Звонарева
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К. Кнапп
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К. Джорджи
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Аллертова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А.-Л. Фридзам
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Линетт
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= У. Радваньская
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= Е. Куличкова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ш. Пеер
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= К. Канепи
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А. Радваньская
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А.-С. Местах
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Коукалова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= В. Звонарева
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= К. Джорджи
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Линетт
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= Е. Куличкова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= К. Канепи 
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А. Радваньская
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= К. Коукалова
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= К. Джорджи
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= Е. Куличкова
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= А. Радваньская
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= К. Джорджи
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Исалин Бонавентюре /  Деми Схюрс''' обыграли  Джою Барбьери /  Карин Кнапп со счётом 7-5, 4-6, [10-6].
 Бонавентюре выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Схюрс выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катовице
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Польша
Теннис
Апрель 2015 года
2015